Dovers kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dovers (udde), 
 Mount Dovers, 

Robotskapade Antarktisförgreningar